Арунт () e eтруско имe (praenomen) и може да се отнася за:
 Арунт (римска митология) – компаньон на Еней
 Арунт († пр. 631 пр.н.е.) – вторият син на Демарат от Коринт, брат на Тарквиний Приск (616–579 пр.н.е.)
 Арунт († 535 пр.н.е.) – син или внук на Тарквиний Приск, брат на Тарквиний Горди (535–509 пр.н.е.)
 Арунт – вторият син на Демарат от Коринт и дядо на Луций Тарквиний Колатин, един от първите консули на Римската република през 509 пр.н.е.
 Арунт Тарквиний Колатин (Егерий) († сл. 585 пр.н.е.) – син на Арунт (син на Демарат), племенник на Тарквиний Горди, баща или дядо на Луций Тарквиний Колатин, един от първите консули на Римската република през 509 пр.н.е.
 Арунт († 509 пр.н.е.) – син на Тарквиний Горди
 Арунт Порсена († 504/503 пр.н.е.) – син на Ларс Порсена, легендарният цар на Клузиум
 Арунт – етруски харуспекс, споменат в „Божествена комедия“ на Данте Алигиери

Вижте също 
 Арунции